Ю́рий Наза́ров: Назаров, Юрий Викторович (род. 1962) — белорусский государственный деятель, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь.
 
 Назаров, Юрий Максимович (1937—2005) — российский кинооператор и сценарист, лауреат ТЭФИ.
 Назаров, Юрий Павлович — учёный, доктор технических наук, профессор.